Hans van Duijn (1948), J.F.W. van Duijn; Nederlands voorzitter politievakbond
 Hans van Duijn (1950), C.J. van Duijn; Nederlands hoogleraar en rector magnificus